

Обуховка — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область

Обуховка — присілок, Чамзінський район, Мордовія

Див. також 
 Обухівка